Церик може да се односи на:

 Церик, церова шума

или

 Церик (Албанија), град у округу Елбасан, Република Албанија
 Церик (Брчко), насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ
 Церик (Лукавац), насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Церик (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Церик (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Церик (Врбовец), насељено мјесто у општини Врбовец, Република Хрватска

Види још 
 Цер